

Patronyme
 Atahualpa Severino (1984-), joueur de baseball dominicain ;
 Emanuele Severino (1929-2020), philosophe italien ;
 Isabelle Severino (1980-), gymnaste française ;
 Jean-Michel Severino (1957-), financier français, gérant d'Investisseurs et Partenaires (I&P) ;
 Juan Severino (1981-), joueur de rugby à XV portugais ;
 Luis Severino (1994-), joueur de baseball dominicain ;
 Lucas Severino, dit Lucas (1979-), footballeur brésilien ;
 Marco Aurelio Severino (1580-1656), médecin et chirurgien italien ;
 Pedro Severino (1993-), joueur de baseball dominicain ;

Voir aussi
 

Homonymie
Homonymie de patronyme italien